Диринг има више значења:
 Диринг (Џорџија)
 Диринг (Канзас)